Чемпионат мира по борьбе 1989 года проходил с 24 августа по 3 сентября в Мартиньи (Швейцария).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр.
 Нелюбин B.B. Миндиашвили Д. Г., Мищенко Н. М. «Мастера большого ковра» , М.: 1993
 «Панорама спортивного года, 1989» Сост. Ю. С. Лукашин (Ежегодник), Москва, издательство «Физкультура и спорт», 1990, 288 стр.

Август 1989 года
Сентябрь 1989 года
Международные соревнования по борьбе в Швейцарии
Мартиньи